Stewart County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Stewart County, Georgia
 Stewart County, Tennessee